Коммунисти́ческая па́ртия Кана́ды (; ) — основана в 1921 г. под названием Рабочая партия Канады. В 1924 г. приняла название Коммунистической партии Канады. В 1931—1936 гг. и в 1940—1943 гг. в условиях антикоммунистических законов находилась на нелегальном положении. С 1943 по 1959 г. называлась Рабочей прогрессивной партией (Labor-Progressive Party). В 1992 г. внутри КПК развернулась острая борьба по вопросу о её дальнейшем существовании. В середине 1990-х структура партии была восстановлена.

В парламенте компартия не представлена. Единственный кандидат — Фред Роуз — был избран в 1943 г. от округа Картье на довыборах и переизбран в 1945 г., после чего был лишён места в связи с обвинением в шпионаже в пользу СССР. На выборах 2011 года в парламент от левоцентристской Новой демократической партии был избран Матье Равино, ранее связанный с Коммунистической партией.

С 1920-х вплоть до 1950-х годов влияние партии особенно ощущалось в среде мигрантов-украинцев (из этой среды вышли такие активисты компартии, как Пётр Ильич Кравчук и Уильям Кардаш), финнов и евреев — с КПК были связаны Общество объединённых украинских канадцев, Финская организация Канады и Объединённый орден еврейского народа; также существовали секции для венгров, поляков, карпатских русинов, русских, сербов и хорватов.

С 1965 года в составе партии действует Коммунистическая партия Квебека. В 2005 году в компартии Квебека произошел раскол, большая часть членов высказалась за создание независимой от КПК организации. Обе компартии Квебека вошли в состав широкого левого объединения Солидарный Квебек, выступающего за независимость провинции.

В октябре 1959 г. была принята первая программа партии — «Путь к социализму в Канаде». Последняя редакция программы — «Канадское будущее — социализм» была принята в феврале 2001 г.

Генеральные секретари 
 1921: Том Барпи
 1921—1923: Уильям Мориарти
 1923—1929: Джек Макдональд
 1929—1962: Тимоти Бак
 1962—1964: Лесли Моррис
 1965—1988: Уильям Каштан
 1988—1992: Джордж Хьюисон
 1992—2016: Мигель Фигероа
 2016—н.в.: Элизабет Роули

Председатели 
 1921—1928: Морис Спектор
 1943-? : Билл Кардаш
 1962—1973: Тим Бак

Ссылки

Литература 
 Тим Бак. Тридцать лет коммунистического движения в Канаде (1922—1952): пер. с англ. / Тим Бак. — М.: Издательство иностранной литературы, 1953. — 197 с.
 История Коммунистической партии Канады, 1921—1976: [Пер. с англ. / Предисл. У. Каштана, послесл. Н. Мостовца]. — М.: Политиздат, 1984. — 279 с.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Коммунистическая партия Канады: «Уроки нашей истории»

Политические партии Канады
Канада
Политические партии, основанные в 1921 году